Plaatsen in de Verenigde Staten:
Pleasant Hill (Californië),
Pleasant Hill (Illinois),
Pleasant Hill (Iowa),
Pleasant Hill (Louisiana),
Pleasant Hill (Missouri),
Pleasant Hill (North Carolina),
Pleasant Hill (Ohio),
Pleasant Hill (Pennsylvania),
Pleasant Hill (Tennessee),